Ценский — русская фамилия; имеет женскую форму Ценская.
 Ценский, Ян (1905—1992) — польский религиозный деятель, священник, единственный (тайный) епископ латинского обряда Украины в советские времена.
 Сергеев-Ценский, Сергей Николаевич (1875—1958) — русский советский писатель, лауреат Сталинской премии первой степени.
Ценский — деревня в Ильинском районе Ивановской области.